La competició individual masculina fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Tòquio de 2020. La prova es va realitzar entre els dies 24 de juliol i l'1 d'agost de 2021 en el recinte Ariake Coliseum de Tòquio, sobre el tipus de superfície dura. Hi participaren 64 tennistes d'aproximadament una trentena de països diferents.

El tennista alemany Alexander Zverev la medalla d'or cedint un únic set en tot el torneig, a semifinals, i ho va aconseguir derrotant el rus Karén Khatxànov en la final. L'espanyol Pablo Carreño Busta va aconseguir la medalla de bronze després de superar el serbi Novak Đoković, número 1 del rànquing individual que lluitava per completar el Golden Slam.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Novak Đoković (SRB) (semifinals, quart)
  Daniïl Medvédev (RUS) (quarts de final)
  Stéfanos Tsitsipàs (GRE) (3a ronda)
  Alexander Zverev (GER) (campió)
  Andrei Rubliov (RUS) (1a ronda)
  Pablo Carreño Busta (ESP) (semifinals, medalla bronze)
  Hubert Hurkacz (POL) (2a ronda)
  Diego Schwartzman (ARG) (3a ronda)

  Félix Auger-Aliassime (CAN) (1a ronda)
  Gaël Monfils (FRA) (1a ronda)
  Aslan Karatsev  (RUS) (2a ronda)
  Karén Khatxànov (RUS) (final, medalla argent)
  Lorenzo Sonego (ITA) (2a ronda)
  Ugo Humbert (FRA) (quarts de final)
  Fabio Fognini (ITA) (3a ronda)
  Alejandro Davidovich Fokina (ESP) (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part alta

Secció 3

Secció 4

Referències 

Individual Masculi